Gradl ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gradl (1884–1950), deutscher Beamter und Politiker (NSDAP)
 Hanna Sammüller-Gradl (* 1983), deutsche Juristin und Verwaltungswissenschaftlerin 
 Hans-Georg Gradl (* 1973), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Heinrich Gradl (1842–1895), sudetendeutscher (österreichischer) Historiker
 Hermann Gradl (1883–1964), deutscher Maler, Zeichner und Illustrator
 Johann Baptist Gradl (1904–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Josef Gradl (1921–2016), deutscher Kriminalobermeister und Politiker (SPD), Bürgermeister und MdL Bayern
 Konstantin Gradl (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Max Joseph Gradl (1873–1934), deutscher Zeichner und Schriftdesigner
 Thessa Gradl (1867–1914), deutsche Sopranistin
 Wilhelm von Gradl (1833–1909), österreichischer General der Kavallerie

Gradl steht für:
 eine Bindungsart für Baumwoll-Stoffe im Fischgrätmuster

Siehe auch:
 Gradel